Osoby o tym nazwisku:
 Jack Costanzo – amerykański perkusjonista
 Francisco Costanzo – urugwajski bokser
 Franco Costanzo – argentyński piłkarz
 Moreno Costanzo – szwajcarski piłkarz
 Paulo Costanzo – kanadyjski aktor